La sua memoria ricorre il 9 agosto.

Collegamenti esterni 
 

Fondatori di società e istituti cattolici
Juana Josefa Cipitria y Barriola
Juana Josefa Cipitria y Barriola
Juana Josefa Cipitria y Barriola